|-
| 169001 - || || 17 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169002 - || || 17 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169003 - || || 17 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169004 - || || 19 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169005 - || || 19 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169006 - || || 19 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169007 - || || 19 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169008 - || || 19 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169009 - || || 19 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169010 - || || 19 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169011 - || || 19 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169012 - || || 19 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169013 - || || 20 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169014 - || || 19 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169015 - || || 19 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169016 - || || 19 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169017 - || || 19 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169018 - || || 19 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169019 - || || 20 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169020 - || || 27 de febrer de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 169021 - || || 22 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169022 - || || 20 de febrer de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 169023 - || || 19 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169024 - || || 17 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169025 - || || 17 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169026 - || || 16 de febrer de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169027 - || || 20 de febrer de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 169028 - || || 2 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169029 - || || 2 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169030 - || || 2 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169031 - || || 15 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169032 - || || 19 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169033 - || || 19 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169034 - || || 19 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169035 - || || 19 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169036 - || || 21 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169037 - || || 18 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169038 - || || 18 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169039 - || || 18 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169040 - || || 18 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169041 - || || 18 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169042 - || || 18 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169043 - || || 18 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169044 - || || 18 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169045 - || || 18 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169046 - || || 23 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169047 - || || 19 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169048 - || || 19 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169049 - || || 21 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169050 - || || 26 de març de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 169051 - || || 16 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169052 - || || 16 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169053 - || || 16 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169054 - || || 16 de març de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 169055 - || || 18 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169056 - || || 19 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169057 - || || 19 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169058 - || || 19 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169059 - || || 29 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169060 - || || 29 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169061 - || || 26 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169062 - || || 21 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169063 - || || 23 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169064 - || || 24 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169065 - || || 26 de març de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 169066 - || || 27 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169067 - || || 19 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169068 - || || 20 de març de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 169069 - || || 24 de març de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 169070 - || || 16 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169071 - || || 26 de març de 2001 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 169072 - || || 26 de març de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 169073 - || || 15 d'abril de 2001 || Kanab || E. E. Sheridan
|-
| 169074 - || || 15 d'abril de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169075 - || || 15 d'abril de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 169076 - || || 15 d'abril de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 169077 - || || 18 d'abril de 2001 || Eskridge || G. Hug
|-
| 169078 - || || 23 d'abril de 2001 || Kanab || E. E. Sheridan
|-
| 169079 - || || 21 d'abril de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 169080 - || || 23 d'abril de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169081 - || || 27 d'abril de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169082 - || || 29 d'abril de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169083 - || || 29 d'abril de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 169084 - || || 21 d'abril de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169085 - || || 22 d'abril de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169086 - || || 24 d'abril de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 169087 - || || 23 d'abril de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169088 - || || 15 de maig de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169089 - || || 15 de maig de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169090 - || || 15 de maig de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169091 - || || 18 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169092 - || || 22 de maig de 2001 || OCA-Anza || M. White, M. Collins
|-
| 169093 - || || 17 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169094 - || || 24 de maig de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 169095 - || || 21 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169096 - || || 24 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169097 - || || 18 de maig de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 169098 - || || 26 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169099 - || || 18 de maig de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 169100 - || || 22 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
|}

9